Walnut kan syfta på:

 Walnut, Illinois
 Walnut, Iowa – en stad i Pottawattamie County
 Walnut, Kalifornien – en stad i Los Angeles County
 Walnut, Kansas – en stad i Crawford County
 Walnut, Mississippi

Se även
 Walnut Creek – en kommunfri stad i Kalifornien
 Walnut Springs – flera
 Walnut Grove – flera